Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2020

Чемпіоном Відкритого  чемпіонату Австралії з тенісу 2019 року був серб Новак Джокович.

На звання першої ракетки світу перед турніром претендували Новак Джокович та Рафаель Надаль. У разі перемоги в турнірі Надаль першим із тенісистів завершив би подвійний Великий шолом за кар'єру.

Новак Джокович відстояв свій титул, здолавши в фіналі Домініка Тіма з рахунком  6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Ця перемога та поразка Надаля в чветьфіналі дозволила Джоковичу повернути собі звання першої ракетки світу.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
2020 у тенісі